Das Internazionali di Tennis d’Abruzzo 2018 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. April 2018 in Francavilla al Mare stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Francavilla al Mare